Canada
 Arisaig – località della Nuova Scozia
Regno Unito
 Arisaig – località della Scozia